Kathy Staff (1928-2008), een Brits actrice
Hanne Staff (1972), een Noors oriëntatieloopster
Jamie Staff (1973), een Brits wielrenner